Maquilla puede referirse a:

 el bastón vasco (España) o Makila; o
 el nombre común de la planta Arrhenatherum elatius.